Hartstilstand
Cardiac Arrest (Cameo), het debuutalbum van de Amerikaanse band Cameo uit 1977
Cardiac Arrest (Madness), een lied van de Britse ska-popband Madness uit 1982
Cardiac Arrest (film), een Amerikaanse film uit 1980
Cardiac Arrest (televisieserie), een Britse ziekenhuisserie uit 1994